Aardrijkskunde
Coleman (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
Coleman (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Coleman (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Coleman (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Coleman (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Coleman County, county in de Amerikaanse staat Texas

Fictief figuur
Henry Coleman, personage uit de Amerikaanse soapserie As The World Turns
Maddie Coleman, personage uit de Amerikaanse soapserie As The World Turns

Merknaam
American Coleman, merk van vrachtwagens
Coleman, Amerikaans bedrijf dat voornamelijk kampeerartikelen maakt, eigenaar van Campingaz

Personen met de voornaam Coleman
Coleman Hawkins, Amerikaans musicus
Coleman Alexander Young, eerste Afrikaans-Amerikaanse burgemeester van Detroit, Michigan; het vliegveld van de stad is naar hem vernoemd

Personen met de achternaam Coleman
Abe Coleman (1905-2007), Amerikaans worstelaar
Arthur Philemon Coleman (1852-1939), Canadees geoloog
Chad Coleman (1974), Amerikaans acteur
Chris Coleman (1970), Welsh voetballer en voetbalcoach
Cecilia Coleman (1962), Amerikaans jazzpianiste, componiste en bandleidster
Christian Coleman (1996), Amerikaans atleet
Cy Coleman (1929-2004), Amerikaans componist en jazzpianist
Dabney Coleman (1932), Amerikaans acteur
Dan Coleman (1985), Amerikaans basketballer
Eldridge Wayne Coleman (1943),  Amerikaans professioneel worstelaar, bodybuilder en NFL Football Player
Gary Coleman (1968), Amerikaans acteur
Jack Coleman (1958), Amerikaans acteur
Jenna Coleman (1986), Brits actrice
Lisa Coleman (1960), Amerikaans muzikante, bekend van het duo Wendy and Lisa
Mark Coleman (1964), Amerikaans Mixed Martial Artist en professioneel worstelaar
Monique Coleman (1980), Amerikaans actrice en zangeres
Norm Coleman (1949), Amerikaans politicus
Ornette Coleman (1930), Amerikaans jazzsaxofonist
Percy Coleman (1897-1965), Nieuw-Zeelands motorcoureur
Peter Tali Coleman (1919-1997), Amerikaans-Samoaans politicus
Rod Coleman (1926), Nieuw-Zeelands motorcoureur
Ronnie Coleman (1964), Amerikaans bodybuilder
Russell Coleman, Australisch drummer
Séamus Coleman (1988), Iers voetballer
Signy Coleman (1960), Amerikaans actrice
Townsend Coleman (1954), Amerikaans stemacteur
Zendaya Coleman (1996), Amerikaans actrice en zangeres

Zie ook 
 Colman (doorverwijspagina)